Am Busch steht für
Am Busch (Naturschutzgebiet), Niedersachsen
Zeche Am Busch, Dortmund
Siehe auch
 Ambush